Sirsalis ist:

 der lateinische Name des italienischen Jesuiten und Selenographen Gerolamo Sersale (1584–1654)
 Sirsalis (Mondkrater), benannt nach Gerolamo Sersale
 Rimae Sirsalis, ein System von Mondrillen in der Nähe des gleichnamigen Kraters